Opatovice – miejscowość i gmina (obec) w Czechach, w kraju ołomunieckim, w powiecie Przerów
 Opatovice – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Brno, w kraju południowomorawskim
 Opatovice I – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Kutná Hora, w kraju środkowoczeskim
 Opatovice nad Labem – wieś w Czechach, w kraju pardubickim, położona między miastami Hradec Králové i Pardubice.
 Velké Opatovice − miasto w Czechach, w kraju południowomorawskim
 Opatovice nad Labem-Pohřebačka – stacja kolejowa w Opatovicach nad Labem, w kraju pardubickim, w Czechach
 Velké Opatovice – stacja kolejowa w miejscowości Velké Opatovice, w kraju południowomorawskim, w Czechach

Zobacz też 
 Opatowice